La frase «hermano Sol, hermana Luna» se puede referir a:

Hermano Sol, Hermana Luna (película), título en español de la película de Franco Zeffirelli Fratello Sole, sorella Luna (1972).
Hermano Sol, hermana Luna, canción del grupo de música pop Mecano del álbum "Descanso dominical" (1988).